Ма́тсалу — эстонский топоним:

 Матсалу — деревня в уезде Пярнумаа.
 Матсалу — национальный парк.
 Матсалу — залив Балтийского моря.
 Матсалу — мыза в уезде Пярнумаа.
  — определённый Водным законом Эстонии суббассейн Западно-Эстонского водосборного бассейна.